SOS - um o sinal usado em situações de emergência
SOS Educação Profissional - uma rede de franquias de escolas profissionalizantes.

Música
 SOS (canção de ABBA)
 SOS (canção de Rihanna)
 SOS (canção de Jonas Brothers) 
 SOS (canção de Elena Patroklou)
 SOS (canção de Stratovarius)

Localidades

Sos (Lot-et-Garonne)

Desambiguação